Isabeau est un prénom épicène.

Personnes se prénommant Isabeau :
 Isabeau de Bavière (1371-1435), reine de France.
 Isabeau de Bretagne (1478-1490), sœur d’Anne de Bretagne.
 Isabeau Vincent (fl. 1688).
 Isabeau de R.
 Isabeau Proulx-Lemire (acteur et chanteur québécois).

Liste complète des articles débutant par Isabeau.

Prénom épicène